Николай Николаевич Рахманов
 Рахманов, Николай Николаевич — актёр Малого театра .
 Рахманов, Николай Николаевич (Рахманов-Соколов) (1892—1964) — советский композитор и дирижёр.
 Рахманов, Николай Николаевич (1932—2021) — фотограф, фотожурналист.